Le terme West End est communément utilisé pour faire référence au West End de Londres, une aire urbaine de la capitale britannique largement incluse dans la cité de Westminster, mais aussi partiellement dans le London Borough of Camden. 

Il peut également faire référence à :
 West End, un district de l'archipel d'Anguilla.
 West End, une ville de Caroline du Nord.
 West End, une ville située sur l'île de Grand Bahama.
 West End, un quartier de Boston (Massachusetts).
 West End, une census-designated place de l'État de New York. 
 West End, un quartier de l'île de Montréal (Canada).
 West End, un quartier de Vancouver (Canada).

Voir aussi 
 Westend
 Westende
 East End (homonymie)